

Anno 
 527 o 527 a.C.

Codici 
 527 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Altona, un quartiere di Amburgo, in Germania

Matematica 
527 (numero)